inna nazwa eposu
właściwy poemat epicki – wierszowany utwór narracyjny o rozbudowanej fabule, pozbawiony wątków epizodycznych